Schwarzl ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Schwarzl (* 1993), österreichischer Politiker (Grüne)
 Karl Schwarzl (1746–1809), deutscher Theologe
 Roland Schwarzl (* 1980), österreichischer Leichtathlet
 Ursula Schwarzl (* 1960), österreichische Politikerin (Grüne)
 Karl Schwarzl (* 1927), Gründer des Kies- und Betonwerks in Premstätten, Namensgeber des Schwarzlsees
 Walter Schwarzl (1911–2001), österreichischer Künstler

Siehe auch:
 Schwarzel